Kabinett Orbán steht für folgende Regierungen Ungarns:

 Kabinett Orbán I (1998 bis 2002)
 Kabinett Orbán II (2010 bis 2014) 
 Kabinett Orbán III (2014 bis 2018)
 Kabinett Orbán IV (2018 bis 2022)
 Kabinett Orbán V (seit 2022)

Siehe auch:
 Kabinett Ludovic Orban, rumänische Regierungen ab 2019